Sacrament (sacramento in lingua inglese) può riferirsi a:

Letteratura 
 Sacrament – romanzo di Clive Barker del 1996

Musica 
 Sacrament – gruppo musicale christian metal statunitense
 The Sacrament – singolo degli HIM del 2003
 Sacrament – album dei Lamb of God del 2006